mokraćni mjehur
 riblji mjehur